Vallenay ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Cher in der Region Centre-Val de Loire; sie gehört zum Arrondissement Saint-Amand-Montrond und zum Kanton Trouy.

Sehenswürdigkeiten 

 Kirche Saint-Martin

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes du Cher. Flohic Editions, Band 1, Paris 2001, ISBN 2-84234-088-4, S. 376–378.

Weblinks 

 Website von Vallenay

Ort in Centre-Val de Loire
Ort am Cher